Miejscowości w USA:
 Dillingham – miasto w stanie Alaska, w okręgu Dillingham
Okręgi w USA:
 okręg Dillingham (ang. Dillingham Census Area) – w stanie Alaska